Масуо Икэда (, 23 февраля 1934 — 8 марта 1997) — японский живописец, гравёр, иллюстратор, также скульптор, керамист, писатель и режиссёр.

Биография 
Икэда родился в японской семье из Фэнтяня (Маньчжурия), в конце Второй мировой войны семья переехала в Нагано. С целью выучиться на художника Икэда в 1952 году переехал в Токио, но три его попытки поступить в Токийский университет искусств оказались неудачными.

Тем не менее Икэда занялся гравюрой, попав под влияние авангардистской художественной группы из Демократической художественной ассоциации под руководством Ei-Q.

Работы 1956-66 годов считаются одними из лучших в его творчестве, и преимущественно выполнены сухой иглой. В 1958 году Икэда неожиданно выиграл награду Министерства культуры, за год до того приняв участие в первом Токийском международном биеннале гравюр. Масуо Икэда стал первым японским художником, удостоенным отдельной выставки в престижном Нью-Йоркском музее современного искусства. В 1966 году он выиграл Международное Гран-при в области гравюры на 33-ем Венецианском кинофестивале, после чего до 1976 года занялся литографией и техникой глубокой печати меццо-тинто. В середине 1970-х им была создана одна из лучших серий гравюр «Фрукты», где составной частью вошли стихотворные строчки.

В 1977 году Икэда получил премию имени Рюноскэ Акутагавы за роман , отличающийся откровенными эротическими описаниями. В 1979 году на основе этого романа он снял фильм с итальянской порнозвездой Чиччолиной в главной роли. Другой откровенный фильм, снятый Икэдой в 1980 году, — «Homage du».

Особенности работ 
Основная тема творчества Икэды — женский эротизм. Многие его работы сухой иглой не изобилуют красками и абстрактны. Частый фон — синее облачное небо, как в картине «Предательство образов» (1929). Такие картины как «Птицы и женщина» (1960) ближе к жанру карикатуры.

В картинах «Почтение Пикассо» (1982) и «Окно Матисса» (1986) отмечен стиль названных художников, в картине, названной на ромадзи «Sotatsu Sanka (Ten)» («Песнь восхваления небес Сотацу», 1985) сквозит влияние традиционного японского стиля. В некоторых своих поздних гравюрах («Сияющее море», 1986) Икэда близок к творчеству Матисса.

Память 
В честь Икэды Масуо назван художественный музей, находящийся в городе Нагано.

Ссылки 
 Гравировщик, который мечтал рисовать (Мэтью Ларкин для «The Japan Times», декабрь 2007)
  Ikeda Masuo Art Museum

Художники Японии XX века
Скульпторы Японии
Писатели Японии XX века
Режиссёры Японии
Родившиеся в Маньчжоу-го
Художники-керамисты Японии